

Chimica 
 Ile – Abbreviazione dell'α-amminoacido isoleucina

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua Occidental

Geografia
 Ile – fiume del Kazakistan
 Ile – città del Mozambico

 ILE è l'acronimo dello spagnolo  Institución Libre de Enseñanza ovvero Istituto di Libero Insegnamento